Siangcheng kan syfta på:

Siangcheng – en stad i Henan-provinsen i Kina, se Xiangcheng, Zhoukou
Siangcheng – ett härad i samma provins, se Xiangcheng, Xuchang

WP:Projekt Kina